Den här artikeln behandlar ett urval av åldersgränser i USA.

Källor 

USA
USA:s samhälle